Ян Курка (, 29 мая 1943, Пельгржимов, Чехословакия) — чехословацкий стрелок, выступавший в дисциплине малокалиберная винтовка пулевой стрельбы. Олимпийский чемпион 1968 года.

Карьера 
Ян Курка вошёл в историю стрелкового спорта, став чемпионом Олимпийских игр 1968 года в Мехико в дисциплине малокалиберная винтовка лёжа, дистанция 50 метров. Спустя год он стал он завоевал 3 медали (1 серебряную и 2 бронзовые) на чемпионате Европы. Является 12-кратным чемпионом Чехословакии.

После окончания спортивной карьеры стал тренером, в 2016 году был избран депутатом от Пльзеньского края.

28 октября 2013 года президент Чехии Милош Земан наградил Яна Курку медалью «За заслуги».

Примечания 
Стрелки Чехословакии
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1968 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1968 года
Олимпийские чемпионы от Чехословакии

Ссылка 

 Профиль на сайте issf-sports.org

Родившиеся в крае Высочина